Sonja Schoitsch (ur. 5 lutego 1997) – austriacka skoczkini narciarska, reprezentantka SV Achomitz-Kaernten.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 14 sierpnia 2010 w Bischofsgrün podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 54,5 m na skoczni średniej.

5 lutego 2012 w konkursie Pucharu Świata w Hinzenbach zajęła 29. miejsce, po skokach na 80,5 m i 79 m.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Austriackie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1997